Cappella di Santa Lucia a Gello, nel comune di Montecatini Val di Cecina
 Cappella di Santa Lucia a Vico Equense
 Cappella di Santa Lucia a Stiacciaie a Montelaterone, nel comune di Arcidosso